Мосби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Мосби, Бернис (род. 1984) — американская баскетболистка.
 Мосби, Джон (1833—1916) — один из кавалерийских офицеров армии Конфедерации во время гражданской войны в США.
  (1888—1957) — американский джазмен, барабанщик и бизнесмен.

Вымышленные персонажи 
 Тед Мосби — главный персонаж телесериала «Как я встретил вашу маму».